Михаил Гитис:
 Гитис, Михаил Клементьевич (1890—1965) — хирург, доктор медицинских наук, профессор.  
 Гитис, Михаил Самуилович (1944 — 2010) — журналист, краевед.